In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Frankfurt am Main aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Ortsbeiratswahlen ab 1997.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AGP: Allianz Graue Panther
 ALFA: Allianz für Fortschritt und Aufbruch → LKR
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 bis 1948: LDP
 Grüne: Bündnis 90/Die Grünen
 bis 1993: Die Grünen
 LDP: Liberal-Demokratische Partei Hessen → FDP
 Linke: Die Linke
 bis 2001: PDS
 2006: Linke/WASG
 2011: Linke
 im Ortsbezirk 07:
 2001: FE
 2006: FE-Linke/WASG
 2011: FE/Linke
 Linke/WASG: Linke/WASG → Linke
 LKR: Liberal-Konservative Reformer
 2016: ALFA
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 ÖDP: Ökologisch-Demokratische Partei
 PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 REP: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 Statt: Statt Partei

Wählergruppen 

 BFF: Bürger für Frankfurt, Freie Wähler
 bis 2006: BFF
 2011: FWH
 2016: BFF
 dFfm: Die Frankfurter
 ELF: Europa-Liste Frankfurt
 FAG: Flughafen-AusbauGegner Frankfurt/M.
 FE: Die Farbechten → Linke
 FE/Linke: Die Farbechten/Linke → Linke
 FE-Linke/WASG: Die Farbechten-Linke/Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative → Linke
 FW: Freie Wähler
 FWF: Freie Wähler Frankfurt-Bergen-Enkheim → BFF
 ÖkoLinX-ARL: ÖkoLinX-Antirassistische Liste
 Röd: Die Rödelheimer
 WBE: Wir Bergen-Enkheimer

Abkürzung 

 Wbt.: Wahlbeteiligung

Verlauf der Ergebnisse

Stadtverordnetenwahlen von 1946 bis 1993 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Stadtverordnetenwahlen ab 1997

Ortsbeiratswahlen

Ortsbezirk 01 Innenstadt I

Ortsbezirk 02 Innenstadt II

Ortsbezirk 03 Innenstadt III

Ortsbezirk 04 Bornheim/Ostend

Ortsbezirk 05 Süd

Ortsbezirk 06 West

Ortsbezirk 07 Mitte-West

Ortsbezirk 08 Nord-West

Ortsbezirk 09 Mitte-Nord

Ortsbezirk 10 Nord-Ost

Ortsbezirk 11 Ost

Ortsbezirk 12 Kalbach-Riedberg

Ortsbezirk 13 Nieder-Erlenbach

Ortsbezirk 14 Harheim

Ortsbezirk 15 Nieder-Eschbach

Ortsbezirk 16 Bergen-Enkheim

Siehe auch 
 Politik in Frankfurt am Main

Weblinks 
 Ausführliches Daten und Informationsmaterial zum Thema "Wahlen" enthält ab 1993 die Berichtsreihe "Frankfurter Wahlanalyen" des Amts "Bürgeramt, Statistik, Wahlen" der Stadt Frankfurt am Main. Für die Jahre davor wird auf die jeweilige Sonderausgaben und Sonderhefte der Frankfurter Statistischen Berichte verwiesen. Zu finden im Bereich "Statistik" des Internetauftritts von Frankfurt am Main 
 Statistisches Jahrbuch 2001
 Kommunalwahlen 2001 in Frankfurt am Main "eine erste Analyse" FWA Jg. 2001 Heft 23
 Ortsbeiratswahlen am 26. März 2006 in Frankfurt am Main  FWA Jg. 2006/ Heft 39 Ortsbeiratswahlen 2006
 StLA Hessen: Stadtverordnetenwahlen 1997 und 2001
 Leitseite für die Kommunalwahl 2011
 Votemanager Frankfurt abgerufen am 21. Mär. 2021

Frankfurtmain
Kommunalwahlen